Toma del Palacio de las Cortes puede referirse a:
Cualquiera de los episodios en que el Palacio de las Cortes ha sido tomado:
Golpe de Estado de Pavía (3 de enero de 1874 -véase Manuel Pavía y Primera República Española).
Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.